Chris Evans (1946-2000) – kanadyjski hokeista
 Chris Evans (ur. 1958) – australijski polityk
 Chris Evans (ur. 1962) – walijski piłkarz
 Chris Evans (ur. 1966) – brytyjski prezenter radiowy i telewizyjny
 Chris Evans (ur. 1977) – brytyjski polityk
 Chris Evans (ur. 1981) – amerykański aktor